Kushiro-Linie bezeichnete die japanischen Bahnstrecken:
 Furano-Linie (1909–1913) zwischen Asahikawa und Furano
 Nemuro-Hauptlinie (1909–1913) zwischen Furano und Kushiro